Le tournoi de tennis de Fort Myers est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980, classée en catégorie Futures, se dispute du 10 au .

Jeanne Duvall remporte le simple dames. En finale, elle bat Felicia Raschiatore, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Diane Desfor et Barbara Hallquist.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Fort Myers
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Fort Myers
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en mars 1980